В Соединённых Штатах Америки насчитывается три округа с названием Севир ():

 округ Севир — в штате Арканзас
 округ Севир — в штате Теннесси
 округ Севир — в штате Юта